

Architettura 
 Castello di Sigmaringen – castello della cittadina omonima nel Baden-Württemberg

Geografia 
 Hohenzollern-Sigmaringen – stato di una linea collaterale degli Hohenzollern 
 Sigmaringen – centro abitato nel Land del Baden-Württemberg, Germania meridionale

Persone 
 Fedele da Sigmaringen – missionario cappuccino tedesco venerato santo dalla Chiesa cattolica